Лемго (), полное название Футбольный и гимнастический клуб «Лемго» () — немецкий гандбольный клуб из одноимённого города федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, основанный в 1911 году как спортивное общество. Насчитывает 1300 членов. Гандбольная секция действует с 1921 года; 16 сентября 1945 года было принято современное название клуба. Помимо гандбольной секции, в составе спортивного клуба есть футбольная, легкоатлетическая, танцевальная, боксёрская, гимнастическая и волейбольные секции, а также школа чирлидеров.

Достижения гандбольного клуба 
 Чемпион Германии: 1997, 2003
 Победитель Кубка Германии: 1995, 1997, 2002, 2021
 Победитель Кубка Кубков ЕГФ: 1996
 Победитель Кубка ЕГФ: 2006, 2010
 Победитель Суперкубка: 1997, 1999, 2002, 2003

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортивного клуба 
 Официальный сайт гандбольной команды 
 Сайт любительских команд клуба «Лемго» 
 Статистика на сайте Handball-statistik.de 

Гандбольные клубы Германии